Clark Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clark Township (Clay County, Arkansas)
 Clark Township (Greene County, Arkansas)
 Clark Township (Logan County, Arkansas)
 Clark Township (Pike County, Arkansas)
 Clark Township (Pope County, Arkansas)
 Clark Township (Johnson County, Indiana)
 Clark Township (Montgomery County, Indiana)
 Clark Township (Perry County, Indiana)
 Clark Township (Iowa)
 Clark Township (Kansas)
 Clark Township (Michigan)
 Clark Township (Aitkin County, Minnesota)
 Clark Township (Faribault County, Minnesota)
 Clark Township (Atchison County, Missouri)
 Clark Township (Chariton County, Missouri)
 Clark Township (Cole County, Missouri)
 Clark Township (Lincoln County, Missouri)
 Clark Township (Wright County, Missouri)
 Clark Township (Nebraska)
 Clark Township (New Jersey)
 Clark Township (North Dakota)
 Clark Township (Brown County, Ohio)
 Clark Township (Clinton County, Ohio)
 Clark Township (Coshocton County, Ohio)
 Clark Township (Holmes County, Ohio)
 Clark Township (Oklahoma)
 Clark Township (Douglas County, South Dakota)
 Clark Township (Faulk County, South Dakota)
 Clark Township (Perkins County, South Dakota)